La Virginia kan syfta på:

Colombia 

 La Virginia kommun, Risaralda, 
 La Virginia, Colombia,

Mexiko 

 La Virginia, Mexiko, Chiapas, Ocosingo,